Samin (Ermland-Mazurië), een dorp in Polen, circa 600 inwoners in 2010
Samin (Koejavië-Pommeren), een dorp in Polen, circa 100 inwoners in 2010
Surontiko Samin, grondlegger van de Samin-beweging, een opstandige beweging op Java onder het Nederlandse bewind daar